Odisseu pode ser:

 Odisseu um anjo do olimpo
 Odysseus, personagem do filme Cavaleiros do Zodíaco: Prólogo do Céu
 Odysseus de Serpentário, personagem do mangá Saint Seiya: Next Dimension

Desambiguação